Herberts Vasiļjevs (né le  à Riga en République socialiste soviétique de Lettonie) est un joueur professionnel de hockey sur glace letton qui joue aux postes de centre et d'ailier droit.

Carrière de joueur 
Herberts est le fils de Haralds Vasiļjevs, lui-même ancien joueur et entraîneur de hockey sur glace qui dirigea l'équipe de Lettonie de hockey sur glace de 1999 à 2001. Ayant grandi en Lettonie, Herberts déménagea en Allemagne au début des années 1990 alors que son père décrochait le poste d'entraîneur du club junior des Pinguines.

Vasiļjevs joua tout naturellement pour cette même équipe en 1994-95 avant de prendre la route de l'Amérique du Nord, où il joua son hockey junior et dans les ligues professionnelles mineures avant de décrocher un contrat comme agent libre avec les Panthers de la Floride en 1998. Il devint ainsi l'un des trois seuls lettons à avoir fait leur entrée dans la Ligue nationale de hockey sans avoir été préalablement repêché (les deux autres sont Peteris Skudra et Raitis Ivanans). De 1998 à 2002, Vasiļjevs dispute 51 matches dans la Ligue nationale de hockey, pour les Panthers, les Thrashers d'Atlanta et les Canucks de Vancouver, marquant 8 fois et ajoutant 7 passes.

En 2003, les Canucks ne renouvèlent pas son contrat et il retourne en Europe. Il joue d'abord dans le Championnat de Russie de hockey sur glace, puis en Allemagne - il joue avec Krefeld depuis 2005.

Trophées et honneurs personnels 
 Saison 1998-1999 de la LAH : participe au Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||Krefeld Pinguine||DEL||42||4||5||9||24||15||1||4||5||10
|-
|1995-1996||Storm de Guelph|| LHO||65||34||33||67||63||16||6||13||19||6
|-
|1996-1997||Border Cats de Port Huron ||CoHL||3||3||2||5||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997|| Cherokees de Knoxville||ECHL||3||1||1||2||0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997||Monarchs de la Caroline||LAH||54||13||18||31||30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998|| Beast de New Haven||LAH||76||36||30||66||60||3||1||0||1||2
|-
|1998-1999||Panthers de la Floride||LNH||5||0||0||0||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999||Thoroughblades du Kentucky||LAH||76||28||48||76||66||12||2||1||3||4
|-
|1999-2000||Solar Bears d'Orlando||LIH||73||25||35||60||60||6||2||2||4||6
|-
|1999-2000||Thrashers d'Atlanta||LNH||7||1||0||1||4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2000-2001||Solar Bears d'Orlando||LIH||58||22||26||48||32||12||8||3||11||14
|-
|2000-2001||Thrashers d'Atlanta||LNH||21||4||5||9||14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2001-2002||Moose du Manitoba||LAH||31||12||14||26||10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2001-2002||Canucks de Vancouver||LNH||18||3||2||5||2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003||Moose du Manitoba||LAH||69||10||29||39||30||14||3||5||8||8
|-
|2003-2004||Amour Khabarovsk||Superliga||37||4||7||11||38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2004-2005||Nürnberg Ice Tigers||DEL||39||15||23||38||40||6||1||2||3||6
|-
|2005-2006||Krefeld Pinguine||DEL||50||24||21||45||67||5||2||3||5||4
|-
|2006-2007||Krefeld Pinguine||DEL||51||30||24||54||78||2||1||2||3||0
|-
|2007-2008||Krefeld Pinguine||DEL||53||24||33||57||54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009||Krefeld Pinguine||DEL||52 ||20 ||35 ||55 ||40 ||7 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
|2009-2010 ||Krefeld Pinguine ||DEL || 51|| 22|| 36|| 58|| 92|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Krefeld Pinguine ||DEL || 52|| 16|| 33|| 49|| 38|| 8|| 6|| 3|| 9|| 32
|-
|2011-2012 ||Krefeld Pinguine ||DEL || 26|| 4|| 9|| 13|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Krefeld Pinguine ||DEL || 50|| 18|| 29|| 47|| 87|| 9|| 8|| 2|| 10|| 10
|-
|2013-2014 ||Krefeld Pinguine ||DEL || 11|| 3|| 4|| 7|| 8|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
| 2014-2015|| Krefeld Pinguine || DEL || 46 || 7 || 16 || 23 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016|| Krefeld Pinguine || DEL || 52|| 12 || 28|| 40|| 28|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017|| Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 4 || 9 || 13 || 26|| - || - || - || - || -

| 51||8||7||15||22|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mai 1976
Naissance à Riga
Naissance en RSS de Lettonie
Joueur international letton de hockey sur glace
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des Thoroughblades du Kentucky
Joueur du Beast de New Haven
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur des Nürnberg Ice Tigers
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Storm de Guelph